Натуральне число 411
 411 рік до нашої ери
 411 рік нашої ери